Компаньони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Компаньони, Акилле (1914—2009) — итальянский альпинист.
 Компаньони, Аристид (1910—1995) — итальянский лыжник.
 Компаньони, Дебора (род. 1970) — итальянская горнолыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Компаньони, Джузеппе (1754—1833) — итальянский конституционалист, литератор и журналист.
 Компаньони, Северино (1917—2006) — итальянский лыжник.